Ichthyosporea — клас задньоджгутикових еукаріот у кладі Holozoa.

Опис 
Клітини сферичні або амебоїдні. Більшість видів мають плоскі кристи, хоча і трапляються види з трубчастими кристами. Багато видів є паразитами риб, земноводних, ракоподібних, комах. Живуть на шкірі та зябрах господарів. Деякі види живуть у шлунку наземних тварин.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Ichthyosporea у межах Opisthokonta.

Роди 
 Rhinosporidaceae
 Amphibiocystidium
 Amphibiothecum
 Dermocystidium
 Rhinosporidium
 Sphaerothecum
 Ichthyophonae
 Abeoforma
 Amoebidium
 Anurofeca
 Astreptonema
 Caullerya
 Creolimax
 Eccrinidus
 Enterobryus
 Enteropogon
 Ichthyophonus
 Palavascia
 Pseudoperkinsus
 Psorospermium
 Sphaeroforma

Примітки 

Holozoa